Jürgen Mohrbutter ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Mohrbutter (Jurist) (1902–1990), deutscher Jurist
 Jürgen Mohrbutter (Filmproduzent) (* 1924), deutscher Aufnahmeleiter, Produktionsleiter und Filmproduzent